López, ou Lopez, est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le suffixe à valeur patronymique -ez ou -es, signifie fille de, fils de. López signifie donc « fils ou fille de  » (prénom d'origine hispanique, actuellement désuet, pouvant être traduit par «  »).

Variante 
 López est la graphie hispanique. 
 Lopez est la graphie simplifiée des pays non hispanophones, comme la France ou les États-Unis.
  est l'équivalent portugais du patronyme hispanique López.

Popularité
López est un nom de famille très répandu, le cinquième patronyme le plus fréquent en Espagne.

Selon les statistiques de l’INSEE, Lopez est le  patronyme le plus fréquent en France.  sont nées en France avec ce nom de famille depuis 1890, dans 100 départements, essentiellement dans la partie sud.

Patronyme 

 Adelardo López de Ayala (1828-1879), homme de lettres espagnol
 Adolfo López Mateos (1909-1969), président du Mexique ;
  ;
 Adriana Maldonado López (1990-), femme politique espagnole ;
 Ahmed López (1984-), coureur cycliste cubain ;
 Aida López (née au ), actrice mexicaine ;
 Al Lopez (1908-2005), joueur de baseball américain ;
 Alberto Conejero López (1978-), dramaturge espagnol ;
 Alejandra Paola Pérez López (1998-), athlète handisport vénézuélienne, sœur jumelle de Linda Patricia Pérez López ;
 Alexander López (1992-), footballeur hondurien ;
  ;
 Alina Lopez (1995-), actrice de films pornographiques américaine ;
 Álvaro López-García (1941-2019), astronome espagnol ;
 Amalia López Cabrera (1837-ca 1899), photographe espagnole ;
 Amparo López Jean (1885-1942), militante féministe espagnole.
 Ana María López Colomé (1947-) biochimiste mexicaine ;
  ;
 Ángel López Jiménez (1955-), astronome espagnol ;
 Ángeles López de Ayala (1858-1926), intellectuelle féministe et anarchiste espagnole;
 Annabelle Lopez Ochoa (1973-), danseuse et chorégraphe belgo-colombienne ;
  ;
 Aquilino López (1975-), joueur dominicain de baseball ;
 Ariel López Padilla (1962-), acteur mexicain ;
 Bárbara López (1992-), actrice mexicaine ;
 Barry Lopez (1945-2020), écrivain américain ;
 Belén López (1984-), coureuse cycliste espagnole ;
 Camille Lopez (1989-), joueur de rugby à XV international français ;
 Carlos López Buchardo (1881-1948), compositeur argentin ;
 Cédric Lopez (1973-), athlète français ;
 Charles Lopez, plus connu comme Rust Epique (1968-2004), guitariste américain ;
 Christian Lopez (1953-), footballeur français ;
 Claudia López (1970-), femme politique colombienne ;
 Claudio López (1974-), footballeur argentin ;
 Claudio Lezcano López (1935/1939-), joueur de football international paraguayen ;
 Clotilde Leal-Lopez (1961-), femme politique wallonne ;
  ;
 Cory Lopez (1977-), surfeur américain ;
  ;
 Danny Lopez (1952-), boxeur américain ;
 Dante López (1983-), footballeur paraguayen ;
  ;
 Diana López (1984-), taekwondoïste américaine ;
  ;
 Domingo López Cháves (1977-), matador espagnol ;
 Edmon López (1996-), joueur de squash espagnol ;
 Eleazar López Contreras (1873-1973), président du Vénézuéla ;
 Elisa Reverter i López (1917-2009), artiste et femme politique catalane.
 Enrique López Zarza (1957-), footballeur international et entraîneur mexicain ;
  ;
 Erik López (2001--), footballeur paraguayen ;
 Esteve López Montanya (1957-), homme politique andorran;
 Estrella López Sheriff (1992-), judokate espagnole ;
 Federico López (1962-2006), basketteur portoricain ;
 Feliciano López (1981-), joueur de tennis espagnol ;
  ;
 Francis Lopez (1916-1995), compositeur français ;
  ;
 
  ;
 Gerry López (1948-), surfeur et acteur américain ;
 Gilberto López y Rivas, personnalité politique et anthropologue mexicain ;
 Gilles Lopez (1965-), joueur français de rugby à XV ;
 Gina Lopez (1953-2019), écologiste et philanthrope philippine ;
 Guillermo Martínez López (1981-), athlète cubain ;
 Gustavo González López (1960-), militaire et homme politique vénézuélien ;
 Héctor López Reboledo (?-), ancien entraîneur uruguayen de basket-ball ;
 Henri Lopez (1940-), footballeur français ;
 Hilario López (1907-?), footballeur mexicain ;
 Hipólito Ruiz López (1754-1815), botaniste espagnol ;
 Humberto López y Guerra (1945-), cinéaste et écrivain cubain-suédois ;
 Irene López Heredia (1894-1962), comédienne espagnole ;
 Isabel Güell i López (1872-1956), musicienne espagnole;
 Isel López (1970-) athlète cubaine ;
 Israel « Cachao » López (1918-2008), contrebassiste cubain et inventeur du mambo ;
 Jacinto López (1969-), athlète colombien ;
 Jacques Lopez (1961-), footballeur français ;
 
 Javier Fernández López (1991-), patineur artistique espagnol ;
 Jean Lopez (1952-), journaliste et historien français ;  
 Jean-Pierre Lopez (1943-), footballeur français ;
 Jennifer Lopez (1969-), chanteuse, actrice, danseuse, productrice de musique, philanthrope et styliste américaine ;
 Jérémy Lopez (1984-), acteur français ;
 Jesús López Carril (1949-), coureur cycliste espagnol ;
 Jesús López Cobos (1940-2018), chef d'orchestre espagnol ;
 Jimmy López (1978-), compositeur péruvien ;
  ;
 Jordi López, joueur de football espagnol ;
 Jordi López, cycliste espagnol ;
  ;  
 José Luis López-Linares (1955- ), réalisateur espagnol ; 
 Joseba López (2000-), coureur cycliste espagnol ;
 Josep Maria López-Picó (1886-1959), écrivain catalan ;
 Juan López Carvajal (1914-2011), militant anarchiste engagé dans la guerre d'Espagne, exilé  en France durant la dictature franquiste;
 Juan Ramón López Caro (1963-), footballeur espagnol devenu entraîneur ;
 Juan Vicente Lezcano López (1937-2012), joueur de football international paraguayen ;
  ;
  ;
 Julien Lopez (1992-), footballeur franco-algérien, frère de Maxime ;
  ;
Léa Lopez (1999-), actrice française
 Leopoldo López (1971-), homme politique et économiste vénézuélien ;
Linda Patricia Pérez López (1998-), athlète handisport vénézuélienne, sœur jumelle d'Alejandra Paola Pérez López
  ;
 Liván López (1982-), lutteur cubain ;
 Lluís López (1997-), footballeur espagnol ;
  ;
 Manuel Alvar López (1923-2001), linguiste espagnol ;
 Manuel López de Santa Anna (1836-1895), militaire et homme politique mexicain ;
 Manuela Lopez (1972-), actrice et chanteuse française ;
 Marc López (1982-), joueur de tennis espagnol ;
 Marguerite Marie López de Maturana (1884-1934), bienheureuse catholique, fondatrice d'ordre ;
 Maria Lluïsa Güell López (1873-1933), peintre;
 María Pilar López (1919-2006), poétesse et écrivaine espagnole ;
 María Picasso López (1855-1939), mère de Pablo Picasso;
 Marie Lopez, plus connue comme EnjoyPhoenix (1995-), blogueuse et youtubeuse française ;
 
 Mark López (1982-), taekwondoïste américain ;
  ;
 Maxi Lopez (1984-), footballeur argentin ;
 Maxime Lopez (1997-), footballeur français, frère de Julien ;
 Mercedes López-Morales (19?-), astrophysicienne hispano-américaine ;
  ;
  ;
 Nancy Lopez (1957-), golfeuse américaine ;
 Narciso López (1797-1851), aventurier et soldat vénézuélien, célèbre pour ses tentatives de libérer Cuba de l'Espagne ;
 Nayadet López (1994-), footballeuse chilienne ;
 
 Olivier Lopez (1974-), metteur en scène et auteur français ;
 Orlando López (1933-2009), contrebassiste du Buena Vista Social Club ;
  ;
 Oswaldo López Arellano (1921-1996), militaire et président du Honduras ;
  ;
 Patricia López Arnaiz (1981-), actrice espagnole ;
 Pau López (1994-), footballeur espagnol ;
 Pedro Alonso López (1949-), tueur en série colombien ;
 Perry Lopez (1929-2008), acteur américain ;
 Peter López (1981-), taekwondoïste américain et péruvien ;
  ;
 Raúl López (1980-), joueur de basket-ball espagnol ;
 Raymond Lopez (1904-1966), architecte français ;
  ;
 Robin Lopez (1988-), basketteur américain ;
 Robinson López (1996-), coureur cycliste colombien ;
  ;
 Romain Lopez (1989-), homme politique français ;
 Rubén Rodríguez López, homme politique uruguayen ;
 Ruperto López de Alegría (1819-1878), un sculpteur, photographe, graveur et professeur espagnol ;
 Rut Carballido Lopez, microbiologiste espagnole ;
  ;
 Safiatou Lopez (1976-), femme d'affaires et militante des droits humains burkinabée ;
 Saturnin López Novoa (1830-1905), prêtre espagnol, fondateur des Petites sœurs des personnes âgées abandonnées, vénérable ;
  ;
 Steven López (1978-), taekwondoïste américain ;
 Sylvia Lopez (1933-1959), actrice et mannequin française ;
 Tomás López (1731-1802), cartographe espagnol ;
 Trini Lopez (1937-2020), chanteur et guitariste de pop, rock et folk américain ;
 Valeriano López (1926-1995), footballeur péruvien ;
  ;
 Vicente López y Portaña (1772-1850), peintre espagnol ;
 Victoria de los Ángeles López García (1923-2005), soprano espagnole; 
 Wilmer López (1971-), footballeur costaricien ;
 Yoann Lopez (1987-), entrepreneur français.

personnage de fiction
 Frank Lopez, personnage du film Scarface.

Faune 
 Le Cap Lopez (Aphyosemion australe) est un petit poisson d'eau douce de la famille des Aplocheilidés.

Toponyme 

 Cap Lopez, un cap du Gabon sur l'île Mandji, limite méridionale du golfe de Guinée ;
 , un des trois quartiers d' au sein de San Juan (Porto Rico).

Musique 
 López est un groupe de pop rock chilien.

Jeu d'échecs 
 L'ouverture Lopez est une ouverture du jeu d'échecs.
 La Ruy López, ou partie espagnole est une ouverture du jeu d'échecs.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique